La rue Damrémont peut faire référence à :
 la rue Damrémont, rue du  de Paris,
 la rue Damrémont, rue du centre-ville de Nantes.

Homonymie